«Изумительный Мо́рис и его учёные грызуны» () — юмористическое фэнтези известного английского писателя Терри Пратчетта, написано в 2001 году. На русском языке вышла в 2018 году.

Двадцать восьмая книга из серии цикла «Плоский мир», шестая книга вне циклов. По книге в 2022 году был снят анимационный фильм «Изумительный Морис» (англ. Amazing Maurice).

Аннотация 
Всем известна история о Крысолове из Гаммельна. История очень проста — волшебная дудочка заманивает полчища грызунов в воду, и они тонут. Между тем, все забывают, что крысы прекрасно плавают.

Сказка воплотилась в жизнь в одном из городов Плоского мира. Но все началось с того, что живущие в подвалах Незримого Университета крысы внезапно резко поумнели, научились разговаривать и образовали Клан. Затем, эти Образованные Крысы встретили уличного кота Мориса, который оказался котом, необычным во всех отношениях. Во-первых, он тоже умел разговаривать (последствия того, что он съел одну из говорящих крыс проживающих на территории Незримого Университета), и во-вторых, у него оказалась удивительная деловая хватка. Морис нашел мальчика, умеющего играть на дудочке, и сказка ожила.

Клан путешествовал из города в город, разыгрывая представление. Крысы наводняли город, угрожая запасам еды, затем приходил мальчик с волшебной дудочкой и спасал жителей города, изгоняя крыс. А затем кот Морис подсчитывал полученный доход и делил его между всеми участниками представления.

Так продолжалось пока Клан не пришел в маленький городок Бад Блинтц в Убервальде, страдающий от нашествия крыс. Жители города голодали, но Клан, к своему удивлению, обнаружил, что хотя в подземельях города полно туннелей, прогрызенных крысами, и везде расставлены ловушки, туннели были пусты. Но зато в подвале дома местных крысоловов они нашли клетки с крысами, которых специально разводили и откармливали для травли собаками. А потом сказка стала страшной явью — кроме клеток с крысами, в подвале таилось ещё одно странное существо — нечто, называющее себя Пауком. Кто-то из крысоловов создал Крысиного короля, связав хвостами восемь крыс. Крысиный король мог контролировать сознание не только крыс, но и людей. Но ему никогда не приходилось сталкиваться с разумными крысами, которые смогли противиться его воле и с помощью Кейта — мальчика-дудочника, Малисии, дочери местного мэра и кота Мориса победить ужасное создание.

Основные действующие персонажи 
 Морис, кот
 Окорок, крыса (он), старый вожак клана
 Загар, крыса (он), новый вожак клана, специалист по ловушкам и ядам
 Персик, крыса (она), секретарь клана
 Опасный Боб, белая крыса (он), мыслитель, духовный лидер клана. Его имя — Dangerous Beans — можно перевести также как «Опасные Мозги»
 Сардины, крыса (он), умеет и любит танцевать, носит шляпу
 Питательно, молодая крыса (она)
 Кейт (Кит), мальчик, играющий на флейте
 Малисия («Злобыня»), дочь бургомистра, внучка сказочниц «сестёр Гримм» (Agoniza and Eviscera Grim, что можно перевести как Агония и Потрошильда Грюм)

Второстепенные действующие персонажи 
 Смерть
 Смерть крыс
 Крысиный король («Паук»)
 Крысоловы
 Волшебный крысолов
 Бургомистр
 Фельдфебель Доппельпункт
 Капрал Кнопф

Награды 
Этот роман получил в 2001 году медаль Карнеги — Carnegie Medal.

Интересные факты 
 В книге упоминаются «известные сказочницы Сёстры Гримм» (), которые в Плоском мире являются аналогами Братьев Гримм.
 Фельдфебель Доппельпункт () и капрал Кнопф () являются убервальдскими эквивалентами сержанта Колона () и капрала Шнобса () из Городской стражи.

Переводы 
 Официальный перевод издательства Эксмо вышел в 2018 году. Переводчик — учёный-филолог Светлана Лихачёва, ранее подготовившая русские издания многих англоязычных авторов.
 Неофициальный перевод Цитадели Детей Света
 Неофициальный перевод Pratchett.org

Отзывы 
 Отзыв на сайте «Книги и кофе»

Примечания

Ссылки 

! colspan="3" | Порядок чтения книг

Книги о Плоском мире
Книги издательства «Doubleday»